– japoński piłkarz występujący na pozycji obrońcy w holenderskim klubie FC Groningen, do którego jest wypożyczony z Manchesteru City, oraz w reprezentacji Japonii.

Kariera klubowa

Kawasaki Frontale 
W 2006 roku dołączył do akademii Kawasaki Frontale. 1 lutego 2015 został przesunięty do pierwszego zespołu. Zadebiutował 25 maja 2016 w meczu Pucharu Ligi Japońskiej przeciwko Vegalta Sendai (2:1). W J1 League zadebiutował 6 sierpnia 2016 w meczu przeciwko Ventforet Kōfu (4:0). Pierwszą bramkę zdobył 1 marca 2017 w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Eastern Sports Club (1:1). W sezonie 2017 jego zespół zajął pierwsze miejsce w tabeli zdobywając mistrzostwo Japonii.

Vegalta Sendai 
1 lutego 2018 został wysłany na wypożyczenie do klubu Vegalta Sendai. Zadebiutował 25 lutego 2018 w meczu J1 League przeciwko Kashiwa Reysol (1:0), w którym zdobył swoją pierwszą bramkę.

Manchester City 
14 stycznia 2019 podpisał kontrakt z drużyną Manchesteru City.

FC Groningen 
15 stycznia 2019 został wysłany na wypożyczenie do zespołu FC Groningen. Zadebiutował 3 sierpnia 2019 w meczu Eredivisie przeciwko FC Emmen (0:1). Pierwszą bramkę zdobył 14 stycznia 2021 w meczu ligowym przeciwko Willem II Tilburg (2:3).

Kariera reprezentacyjna

Japonia 
W 2019 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Japonii. Zadebiutował 20 czerwca 2019 w meczu Copa América przeciwko reprezentacji Urugwaju (2:2).

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 15 lutego 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 15 lutego 2021)

Sukcesy

Kawasaki Frontale 
  Mistrzostwo Japonii (1×): 2017

Reprezentacyjne 
  Mistrzostwa Azji U-19 (1×): 2016
  Igrzyska azjatyckie (1×): 2018

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Piłkarze Kawasaki Frontale
Piłkarze Vegalta Sendai
Piłkarze Manchesteru City
Piłkarze FC Groningen
Ludzie urodzeni w Jokohamie
Urodzeni w 1997
Uczestnicy Copa América 2019
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022